

Armi 
 Blue Steel – missile britannico

Cinema 
 Blue Steel (titolo italiano Acciaio blu) – film statunitense del 1934
 Blue Steel (titolo italiano Blue Steel - Bersaglio mortale) – film statunitense del 1990
 Blue Steel – una delle espressioni facciali del modello Derek Zoolander (Ben Stiller) nell'omonimo film.

Musica 
 Blue Steel: We've Got Our Rhythm Back! – album discografico di Glenn McClure e Strong As Steel del 2003
 Blue Steel: A Tribute to Elmore James – album discografico di John Primer del 2003
 Blue Steel – compilation dell'etichetta discografica Greensleeves Records del 2004